Подруда () — село в Теребовлянском районе Тернопольской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 95 человек. Почтовый индекс — 48111.

Местный совет 
48111, Тернопільська обл., Теребовлянський р-н, с.Семиківці

Ссылки 
 Подруда на сайте Верховной рады Украины

Населённые пункты Теребовлянского района